Ivan Baša je osebno ime več znanih Slovencev:
 Ivan Baša (1875-1935), duhovnik
 Ivan Baša (1906-1985), šolnik in kmetijski strokovnjak